Jim Hall, músico dos Estados Unidos.
 Jim Hall, ex-piloto de Fórmula 1 dos Estados Unidos.
 Jim Hall, pugilista australiano.
  Jim Hall, jogador de beisebol do século XIX.

Desambiguação